Lauderdale County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Lauderdale County (Alabama) – okres státu Alabama
 Lauderdale County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Lauderdale County (Tennessee) – okres státu Tennessee